Премия Агаты () — международная литературная премия имени Агаты Кристи, присуждаемая ежегодно в области детективной и мистической литературы за произведения, написанные в классическом стиле (без откровенных сексуальных сцен, насилия).

Премия 
Премия учреждена компанией Malice Domestic Ltd в 1988 году, в 1992 году компания была перерегистрирована в корпорацию, которая управляется советом директоров. Премия Агаты вручается ежегодно в Вашингтоне, округ Колумбия в пяти основных категориях:
 лучший роман ()
 лучший дебютный роман в детективном жанре ()
 лучший рассказ ()
 лучшее нехудожественное произведение ()
 лучший детективный роман для детей и юношества ()

Лауреаты премии

Лучший роман 
 1988 —  — «Something Wicked»
 1989 — Элизабет Питерс — «Naked Once More»
 1990 — Нэнси Пикард — «Bum Steer»
 1991 — Нэнси Пикард — «I.O.U.»
 1992 —  — «Bootlegger’s Daughter»
 1993 — Каролин Харт — «Dead Man’s Island»
 1994 —  — «She Walks These Hills»
 1995 — Шэрин Маккрамб — «If I’d Killed Him When I Met Him»
 1996 — Маргарет Мэрон — «Up Jumps The Devil»
 1997 —  — «The Devil In Music»
 1998 —  — «Butchers Hill»
 1999 —  — «Mariner’s Compass»
 2000 — Маргарет Мэрон — «Storm Track»
 2001 —  — «Murphy’s Law»
 2002 —  — «You’ve Got Murder»
 2003 — Каролин Харт — «Letter From Home»
 2004 —  — «Birds of a Feather»
 2005 — Лора Дурхэм — «Better Off Wed»
 2006 — Сандра Паршалл — «The Heat Of The Moon»
 2007 — Луиза Пенни — «A Fatal Grace»
 2008 — Луиза Пенни — «The Cruelest Month»
 2009 — Луиза Пенни — «A Brutal Telling»
 2010 — Луиза Пенни — «Bury Your Dead»
 2011 — Маргарет Мэрон — «Three-Day Town»
 2012 — Луиза Пенни — «The Beautiful Mystery»

Лучший современный роман 
 2013 —  — «The Wrong Girl»
 2014 — Хэнк Филиппи Райан — «Truth Be Told»
 2015 — Маргарет Мэрон — «Long Upon the Land»

Примечания

Ссылки 
 AGATHA AWARDS 
 Agatha Award Archive 

Агата
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту